Veruša est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Veruša, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Veruša, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;
la Veruša, une rivière.